6º Prêmio TVyNovelas
18 de Abril de 1988

Novela: 
Quinceañera

Atriz: 
Verónica Castro

Ator: 
Eduardo Yáñez
O Prêmio TVyNovelas 1988 foi a sexta edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1987. O evento ocorreu no dia 18 de Abril de 1988 no Centro Libanés, na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas e apresentado por Raúl Velasco. Os vencedores estão em negrito.

Melhor Novela

 Quinceañera
 Senda de Gloria
 Victoria

Melhor Escritor

 René Muñoz por Quinceañera

Melhor Atriz

 Verónica Castro por interpretar Rosa García Mendizábal em Rosa Salvaje
 Julieta Rosen por interpretar Andrea Álvarez em Senda de Gloria
 Victoria Ruffo por interpretar Victoria Martínez em Victoria

Melhor Ator

 Eduardo Yáñez por interpretar Manuel Fortuna em Senda de Gloria
 Guillermo Capetillo por interpretar Ricardo Linares/Rogério Linares em Rosa Salvaje
 Juan Ferrara por interpretar José Eduardo de los Santos em Victoria

Melhor Vilã

 Laura Zapata por interpretar Dulcina Linares em Rosa Salvaje
 Felicia Mercado por interpretar Leonela Villarreal em Rosa salvaje
 Isabela Corona por interpretar María Esther Williams de los Santos em Victoria

Melhor Vilão

 Sebastián Ligarde por interpretar Memo em Quinceañera
 Enrique Álvarez Félix por interpretar Miguel em Tal Cómo Somos
 Joaquín Cordero por interpretar Rosendo Cisneros em Cómo Duele Callar

Melhor Atriz Principal

 Rosario Gálvez por interpretar Sofía Williams y Montero em Victoria
 Ana Bertha Lepe por interpretar Jacinta em Cómo Duele Callar
 Blanca Sánchez por interpretar Fernanda Álvarez em Senda de Gloria

Melhor Ator Principal

 Ernesto Gómez Cruz por interpretar Marcelo em Tal Cómo Somos
 Guillermo Murray por interpretar Leopoldo de los Santos em Victoria
 Ignacio López Tarso por interpretar General Eduardo Álvarez em Senda de Gloria

Melhor Atriz Jovem

 Adela Noriega por interpretar Maricruz em Quinceañera
 Cynthia Klitbo por interpretar Cristina Cisneros em Cómo Duele Callar
 Gabriela Ruffo por interpretar Connie Martínez em Victoria

Melhor Ator Jovem

 Ernesto Laguardia por interpretar Pancho em Quinceañera
 Edgardo Gazcón por interpretar Armando em Cómo Duele Callar
 Marco Muñoz por interpretar Guillermo em Victoria

Melhor Revelação Feminina

 Thalía por interpretar Beatriz em Quinceañera
 Flor Trujillo por interpretar Lucía de los Santos em Victoria
 Nailea Norvind por interpretar Leonor em Quinceañera

Melhor Revelação Masculina

 Armando Araiza por interpretar Chato em Quinceañera
 Eugenio Derbez por interpretar Roberto em Tal Cómo Somos
 Roberto Vander por interpretar Ray em Victoria

Melhor Diretor

 Raúl Araiza por  Senda de Gloria

Melhor Direção de Câmeras

 Jesús Alcuña Lee por Senda de Gloria

Melhor Tema Musical

 "Quinceañera" interpretado por Timbiriche (Quinceañera)
 "Instrumental" interpretado por Osni Cassab (Senda de Gloria)
 "Tarde" interpretado por Victoria Ruffo (Victoria)

Melhor Produção

 Lic. Miguel Alemán Velasco, Ernesto Alonso e Lic. Pablo García por Senda de Gloria

Melhor Vilã Juvenil

 Nailea Norvind por interpretar Leonor em Quinceañera

Melhor Programa Cômico

 Dr. Cándido Pérez

Melhor Atriz Cômica

 María Luisa Alcalá por Dr. Cándido Pérez

Melhor Ator Cômico

 Jorge Ortiz de Pinedo por Dr. Cándido Pérez

Melhor Ator Infantil

 Pierre Angelo por Chiquilladas

Melhor Programa Infantil

 Chiquilladas

Melhor Cantora

 Rocío Banquells

Melhor Cantor

 Luis Miguel

Melhor Cantora Revelação

 Ana Gabriel

Melhor Cantor Revelação

 Francisco Xavier

Melhor Apresentadora

 Paty Chapoy por México, Magía y Encuentro

Melhor Apresentador

 Raúl Velasco por Siempre en Domingo

Melhor Programa Musical

 Siempre en Domingo

Prêmios especiais

 "Trajetória Musical": Lola Beltrán
 "Trajetória Periodística": Leopoldo Murras
 "Reconhecimento Especial aos Pioneiros das Novelas": Jesús Gómez Obregón, Fernanda Villeli e Silvia Derbez
 "Cantora No.1 da Música Tropical": Celia Cruz
 "Lançamento Musical": Sasha Sokol
 "Melhor Grupo Músico-Vocal": Timbiriche
 "Show de Maior Êxito de 1987": Polo Polo
 "Revelação Internacional": Karina

Referências

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas